Paul Emerson Carlyle Ince (Ilford, 1967. október 21. –) angol válogatott labdarúgó, jelenleg a Reading edzője.

Pályafutása

Statisztika

Játékosként

Edzőként
Utoljára frissítve: 2013. augusztus 31.

Sikerei, díjai

Játékosként
Manchester United
Premier League győztes: 1992–1993, 1993–1994
FA-kupa győztes: 1989–1990, 1993–1994
Ligakupa győztes: 1991–1992
Charity Shield győztes: 1990 (megosztott), 1993, 1994
KEK győztes: 1990–1991
Európai szuperkupa győztes: 1991

Wolverhampton Wanderers
Másodosztály rájátszás győztes: 2003

Edzőként
Milton Keynes Dons
Football League Trophy: 2008
Negyedosztály bajnok: 2007–08

Fordítás

1967-ben született személyek
Angol labdarúgók
Angol labdarúgóedzők
A West Ham labdarúgói
A Manchester United labdarúgói
Az Internazionale labdarúgói
A Liverpool FC labdarúgói
A Middlesbrough labdarúgói
A Wolverhampton Wanderers labdarúgói
A Swindon Town labdarúgói
A Macclesfield Town labdarúgói
A 2000-es Európa-bajnokság labdarúgói
Élő személyek
A Premier League labdarúgói
A Premier League edzői